L'édition 2004 du tournoi de tennis du Brésil se déroule du 23 au , sur terre battue en extérieur à Costa do Sauípe. Elle appartient à la catégorie ATP International Series. Gustavo Kuerten remporte l'épreuve de simple, Mariusz Fyrstenberg et Marcin Matkowski celle de double.

Faits marquants

Place dans le calendrier 
Joué depuis 2003 au mois de septembre, l'épreuve se tient maintenant au mois de février.

Format de la compétition 
Joué sur dur depuis sa ré-introduction sur le circuit en 2001, le tournoi change de surface pour se dérouler sur terre battue. L'environnement reste le même : le tournoi se joue toujours en extérieur.

Lauréats 
Gustavo Kuerten remporte son  et dernier titre en simple en battant en finale Agustín Calleri. Il s'agit du  et  sur terre battue en carrière du Brésilien. Il s'impose pour la  à Costa do Sauípe, soulevant ainsi son seul trophée de la saison. 

En double, la paire polonaise Mariusz Fyrstenberg - Marcin Matkowski remporte son  en battant en finale Tomas Behrend et Leoš Friedl. Il s'agit aussi du  pour chacun dans la discipline.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Brésil
 Saison 2004 de l'ATP
 Tournois ATP International Series

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2004
Compétition de tennis dans l'État de Bahia
Tennis masculin en 2004
Sport au Brésil en 2004
Tennis en février 2004